Marilyn Wann é uma escritora norte-americana e principal nome do ativismo gordo naquele país. Decidiu iniciar seu ativismo após seu namorado dizer que tinha vergonha de apresentá-la a seus amigos e de ter sido recusada num plano de saúde sob a alegação de ser uma obesa mórbida, mesmo  sem ter passado por nenhuma avaliação clínica.

Mantém fanzines sobre o assunto, apresenta progrmas de rádio e lançou o livro Fat! So? (Gordo, e daí?).

Obras
 Fat! So?

Escritores dos Estados Unidos
Ativistas dos Estados Unidos